24-й Кубок мира по маунтинбайку прошёл с 11 апреля по 24 августа 2014 года. Всего в рамках текущего Кубка мира прошло 9 этапов. Начиная со второго этапа в австралийском Кэрнсе, результаты спортсменов в дисциплине кросс-кантри шли в зачёт олимпийского квалификационного рейтинга, по итогам которого 25 мая 2016 года, будут определены 66 спортсменов (41 мужчина и 25 женщин), которые получат путёвки на летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

Расписание соревнований

Кросс-кантри

Система начисления очков

Призёры 
Мужчины

Женщины

Общий зачёт 

 Мужчины 

 Женщины

Кросс-кантри элиминатор

Система начисления очков

Призёры 
Мужчины

Женщины

Общий зачёт 

 Мужчины 

 Женщины

Кросс-кантри (до 23 лет)

Система начисления очков

Призёры 
Мужчины

Женщины

Общий зачёт 

 Мужчины 

 Женщины

Скоростной спуск

Система начисления очков 
Квалификация (мужчины)

Финал (мужчины)

Квалификация (женщины)

Финал (женщины)

Призёры 
Мужчины

Женщины

Общий зачёт 

 Мужчины 

 Женщины

Ссылки 
 Маунтинбайк на официальном сайте UCI 

Кубок мира по маунтинбайку
2014 год в спорте